Grand Prix Niemiec 1991 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 28 lipca 1991, po raz 15. na torze Hockenheimring.

53. Grand Prix Niemiec, 39. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Nigel Mansell - 1:37.087
 Najszybsze okrążenie: Riccardo Patrese - 1:43.569 na okrążeniu 35

Niemcy
1991
1991 w Niemczech